Тойво Ялмари Сярккя (; 20 ноября 1890 — 9 февраля 1975) — финский режиссёр и продюсер. Он был генеральным директором производственной компании Suomen Filmiteollisuus.

Биография 
Сярккя завершил степень магистра наук со специализацией на русском языке. До работы в кино, он работал менеджером банка и в доме генерального директора в качестве домашней прислуги. После смерти Эркки Кару, он становится новым генеральным директором Suomen Filmiteollisuus.

Среди снятых фильмов — «Прекрасная Регина из Кайвопуйсто» (1941).

В 1965 году, когда финская киноиндустрия была в трудном положении в связи с приходом телевидения, Сярккя инициировал банкротство в Suomen Filmiteollisuus.

Сярккя умер у себя дома в Хельсинки от инсульта 9 февраля 1975 года.

Личная жизнь 
Сярркя в 1914 году женился на Маргарите Белявской. В браке родилась дочь.

Ссылки 
 
 Kansallisbiografian artikkeli.

Умершие от инсульта